Majhakot (Jajarkot) –
 Majhakot (Pyuthan) –
 Majhakot (Tanahu) –
 Majhakot Sivalaya –

Zobacz też